Паличное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Паличное — деревня в Любанском районе Минской области.

Россия 
 Паличное — деревня в Пучежском районе Ивановской области.